Космогра́фия (,  — мироописание, описание вселенной от  — мир, вселенная и  — пишу) — научная и учебная дисциплина, изучающая устройство Вселенной в целом. Существовала до начала XX века.

Термин 
Термин «космография» ввёл Клавдий Птолемей (II век). Под космографией в смысле науки понимали дисциплину, охватывавшую предметные области астрономии и наук о Земле. В процессе специализации науки космография разделилась на ряд научных дисциплин, перестала быть самостоятельной наукой и стала учебной дисциплиной в институтских курсах.

В узком смысле космографией может называться описание и картографирование небесной сферы и небесных тел (описательная астрономия).

Другой узкий смысл термина существовал до XVII века: космографией называли географию, в особенности описательную географию в тесной связи с картографией, в частности, описание стран и народов.

В более широком смысле и сейчас космографией называется традиционная (фольклорная, мифологическая, религиозная) или художественная (например, научно-фантастическая) картина мира. В этом случае синонимом термина может быть термин «космология».

Средневековая Западная Европа 
Средневековая космография охватывала предметные области геологии, географии и астрономии. Работы космографов содержали исторические сведения и наблюдения над культурой и нравами описываемых народов. При этом космография изучала отношения человека и окружающего мира. Местности земли делились на «приносящие болезнь» и «приносящие исцеление». Космография включала в себя и астрологию, стремясь объяснить возможные положительные и отрицательные следствия человеческой природы с помощью констелляций светил.

Раннее Новое время 
Известные космографы раннего Нового времени (Меркатор и др.) развивали космографию как дисциплину, близкую современным наукам: географии, геодезии, картографии, астрономии. Первые глобусы и картографические изображения вновь открытых частей света восходят к этому времени (после 1500 г.). Некоторые из космографов раннего XVI века должны были защищать свои работы от обвинений в ереси со стороны католической инквизиции.

Пиренейский полуостров 
Накопление космографических знаний на юго-западе Европы приобрело большое значение начиная с конца Средних веков. На полуострове существовали колонии итальянских купеческих республик (прежде всего Генуи). Здесь предпринимали первые попытки наладить морское сообщение по Атлантике с портами Фландрии. Христианские королевства полуострова организовали картографирование новооткрытых областей: Португалия (Генрих Мореплаватель и школа Сагрес), королевство Арагон (картография острова Майорка), Кастилия (открытие Америки).

В XVI веке в Испании термин «космография» обозначал образовательную программу школы, созданной Королевской торговой палатой Индий (Real Casa de Contratación de Indias). Эта программа включала в себя все учебные дисциплины, связанные с трансатлантическим мореплаванием. В число обязательных входили математическая подготовка и изучение астрономии.

Россия 

В Древней Руси были распространены в основном переводные космографические тексты. Не позднее XIV века стала известна «Христианская топография» Козьмы Индикоплова. В XVI веке были переведены «География» Помпония Мела и «Космография» Марцина Бельского. В XVII веке были известны переводы «Космографии» Ортелиуса, текста «Атлас» Герарда Меркатора (без географической карты, под названием «Космография», 1637), компилятивная «Космография» на основании Меркатора и Бельского (между 1665 и 1670), «География» Яна Ботера (Джованни Ботеро, 1680-е годы) и «География» Луки де Линда (конец XVII века).

В Российской империи XIX — начала XX века космографией назывался учебный предмет, который преподавался в средних учебных заведениях и содержал краткие сведения по астрономии, геодезии, физической географии и метеорологии.

Космографы и работы по космографии 

 Козьма Индикоплов. «Христианская топография» (VI век).
 Равеннский Аноним. «Космография» (конец VII века).
 Закария ибн Мухаммед Казвини. «Космография» («Чудеса сотворённого и диковинки существующего», в двух книгах, 1263)
 Леонардо да Винчи
 Мартин Бехайм
 Иоганна Блеу. «Космография».
 Пётр Апиан (Биневиц). «Космография».
 Николай Германус. «География (Птолемей)», (1466).
 Вавжинец Корвин. «Космография» (без обозначения года; вероятно, Базель, 1496).
 Мартин Вальдземюллер. «Введение в космографию» (1507)
 Себастьян Франк. «Космография» (1533)
 Себастиан Мюнстер. «Всеобщая космография» (1544) — 26 карт: довольно точные карты Кубы и других новооткрытых земель, сопровождавщихся рассказом о первой встрече моряков Колумба с «дикарями», а в число почти 500 гравюр входили изображения жителей Нового Света
 «Чешская космография» (1554)
 Герхард Меркатор
 Винченцо Мария Коронелли
 Александр фон Гумбольдт
 Аббас-Кули-ага Бакиханов. «Тайны царства небесного» (1839—1840)
 Пьер Лафит. «Лекции по космографии» (1853).

Примечания

Литература

Издания источников 
 Книга, глаголемая Козмография, сложена от древних философов, переведена с римского языка // Временник Общества изучения древностей российских. — М., 1853. — Кн. 16. — Смесь. — С. 1 — 14.
 (Космография Ортелиуса) // Попова Н. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в Хронографы русской редакции. — М., 1869. — С. 459—507.
 Космография 1670 г. — СПб., 1878—1881.
 Ширакаци, Анания. Космография. — Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1962.

Российское образование 
 Учебники
 Краевич К. Д. Начала космографии. — СПб., 1898.
 Малинин А., Буренин К. Руководство космографии и физической географии для гимназий и реальных училищ. — Изд. 7-е. — М., 1877.
 Савич. Математическая география и первые начала космографии. — СПб., 1850.
 Шарнгорст. Введение в астрономию. — 2-е изд. — СПб., 1892.
 Методические материалы
 Общая программа и инструкция для преподавания учебных предметов в кадетских корпусах, утверждённая управляющим Военным министерством в мае 1898 г. — VIII: Космография.
 Программа космографии для VII дополнительного педагогического класса епархиальных женских училищ. — Пг., 1915.
 Сборник докладов к съезду преподавателей физики, химии и космографии. — СПб., 1914.
 Труды Первого всероссийского съезда преподавателей физики, химии и космографии. — Пг., 1916.
 Труды Всероссийского экстренного совещания преподавателей математики, физики и космографии, М., 1917.

Исследования 
 Западная Европа
 Подосинов В. А. Северо-Восточная Европа в «Космографии» Равеннского Анонима // Восточная Европа в исторической перспективе. К 80-летию В. Т. Пашуто. — М. 1999.
 Россия
 Белоброва О. А. Космография  // Словарь книжников. — Вып. 2. Ч. 1. — С. 493—494.
 8 Глускина С. М. Космография 1637 года как русская переработка текста «Атласа» Меркатора // Географический сборник. — М.; Л., 1954. — Кн. 3. — С. 79 — 99.
 Космография, относящаяся к началу второй половины XVII столетия / Перевод с иностранного монаха Епифания Славинецкого; Сообщено Н. Абрамовым / Известия Императорского географического общества. — СПб., 1866. — Т. 2. — № 3. — С. 96 — 97.
 Лебедев Д. М. География в России XVII в. — М.; Л., 1949. — С. 208—219.
 Попов А. Обзор Хронографов русской редакции. — М., 1869. — Вып. 2. — С. 189—193.
 Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. — М.; Л., 1947.-С. 121—132.
 Райнов Т. Наука в России XI—XVII вв. — М.; Л., 1940. — С. 372—431.
 Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. — М., 1903. — С. 41, 53, 56, 58, 59, 64 — 65, 221.

Ссылки 
 Астронет. Указатель литературы по методике астрономии

История астрономии
Образование
Космография